Salorino (Spanje), een gemeente in de Spaanse autonome regio Extremadura
Salorino (Zwitserland), een voormalige gemeente in het Zwitserse kanton Ticino